Norm Maracle, kanadski hokejist, * 2. oktober 1974, Belleville, Ontario, Kanada.

Maracle je večji del svoje kariere branil v severnoameriških ligah, v ligi NHL za kluba Detroit Red Wings in Atlanta Thrashers. Kasneje je branil v ruski ligi za kluba Metallurg Magnitogorsk in Avangard Omsk, med sezonama 2007/08 in 2008/09 za Iserlohn Roosters v nemški ligi, v sezoni 2009/10 pa je bil prvi vratar kluba HDD Tilia Olimpija v prvem delu avstrijske lige, ko je branil na petindvajsetih tekmah z 90,1 % ubranjenih strelov. V drugem delu sezone je branil za Kölner Haie v nemški ligi, v sezonah 2010/11 in 2011/12 pa za Star Bulls Rosenheim‎ v nemški drugi ligi. V sezoni 1993/94 je bil izbran za najboljšega vratarja lige WHL. V sezoni 2000/01 je s klubom Orlando Solar Bears osvojil naslov prvaka v ligi IHL, izbran je bil za najkoristnejšega hokejista lige v rednem delu in končnici.

Pregled kariere

|-
| Saskatoon Blades
| WHL
| 91/92
|
| 29
|
| 0
| 2
| 2
| 4
| 3.41
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Saskatoon Blades
| WHL
| 92/93
|
| 53
|
| 0
| 8
| 8
| 4
| 3.27
|
|
| 9
|
| 0
| 0
| 8
| 0
|
|
|-
| Saskatoon Blades
| WHL
| 93/94
|
| 56
|
| 0
| 2
| 2
| 4
| 2.76
|
|
| 16
|
| 0
| 3
| 5
| 0
|
|
|-
| Adirondack Red Wings
| AHL
| 94/95
|
| 39
|
| 0
| 2
| 2
| 4
| 3.57
| .896
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Adirondack Red Wings
| AHL
| 95/96
|
| 54
|
| 0
| 1
| 1
| 4
| 2.75
| .905
|
| 1
|
| 0
| 0
| 1
| 0
|
|
|-
| Adirondack Red Wings
| AHL
| 96/97
|
| 68
|
| 0
| 3
| 3
| 4
| 2.70
| .916
|
| 4
|
| 0
| 0
| 3
| 0
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 97/98
|
| 4
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.02
| .905
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Adirondack Red Wings
| AHL
| 97/98
|
| 66
|
| 0
| 1
| 1
| 4
| 3.07
| .912
|
| 3
|
| 0
| 0
| 1
| 0
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 98/99
|
| 16
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.27
| .918
|
| 2
|
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|-
| Adirondack Red Wings
| AHL
| 98/99
|
| 6
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.01
| .908
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Atlanta Thrashers
| NHL
| 99/00
|
| 32
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.49
| .890
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Atlanta Thrashers
| NHL
| 00/01
|
| 13
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.43
| .894
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Orlando Solar Bears
| IHL
| 00/01
|
| 51
|
| 0
| 2
| 2
| 0
| 2.02
| .925
|
| 16
|
| 0
| 0
| 2
| 0
|
|
|-
| Atlanta Thrashers
| NHL
| 01/02
|
| 1
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.00
| .850
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Chicago Wolves
| AHL
| 01/02
|
| 51
|
| 0
| 2
| 2
| 9
| 2.90
| .906
|
| 2
|
| 0
| 0
| 2
| 0
|
|
|-
| Chicago Wolves
| AHL
| 02/03
|
| 49
|
| 0
| 3
| 3
| 2
| 2.88
| .906
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Metallurg Magnitogorsk
| Ruska liga
| 03/04
|
| 46
|
| 0
| 1
| 1
| 2
| 2.00
| .925
|
| 14
| 14
| 0
| 0
| 1
| 0
| 1.54
| .935
|-
| Avangard Omsk
| Ruska liga
| 04/05
|
| 28
|
| 0
| 1
| 1
| 2
| 2.35
|
|
| 10
|
| 0
| 0
| 1
| 0
| 3.17
|
|-
| Avangard Omsk
| Ruska liga
| 05/06
|
| 44
|
| 0
| 1
| 1
| 2
| 2.13
|
|
| 13
| 13
| 0
| 0
| 1
| 0
| 1.89
|
|-
| Avangard Omsk
| Ruska liga
| 06/07
|
| 12
|
| 0
| 1
| 1
| 0
| 2.24
|
|
| 6
|
| 0
| 0
| 1
| 0
| 2.64
|
|-
| Iserlohn Roosters
| Nemška liga
| 07/08
|
| 50
|
| 0
| 4
| 4
| 4
| 3.18
| .911
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Iserlohn Roosters
| Nemška liga
| 08/09
|
| 33
| 52
| 0
| 1
| 1
| 2
| 3.43
| .899
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 09/10
|
| 25
|
|
|
|
|
| 3.58
| .901
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kölner Haie
| Nemška liga
| 09/10
|
| 5
|
|
|
|
|
| 3.22
| .901
|
| 3
|
|
|
|
|
| 2.88
| .929
|-
| Star Bulls Rosenheim‎
| Nemška 2. liga
| 10/11
|
| 44
|
|
|
|
|
| 2.51
|
|
| 11
|
|
|
|
|
| 2.47
|
|-
| Star Bulls Rosenheim‎
| Nemška 2. liga
| 11/12
|
| 45
|
|
|
|
|
| 2.56
|
|
| 18
|
|
|
|
|
| 2.72
|
|}

Sklici

Glej tudi
 Seznam kanadskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Kanadski hokejski vratarji
Izbrani na naboru lige NHL (Detroit Red Wings)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1993
Hokejisti Saskatoon Blades
Hokejisti Adirondack Red Wings
Hokejisti Detroit Red Wings
Hokejisti Atlanta Thrashers
Hokejisti Orlando Solar Bears
Hokejisti Metallurg Magnitogorsk
Hokejisti Chicago Wolves
Hokejisti Avangard Omsk
Hokejisti Iserlohn Roosters
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti Kölner Haie
Hokejisti Star Bulls Rosenheim‎